Neo-Geo peut désigner :
Néo-géo,  un mouvement artistique ayant émergé dans les années 1980 ;
Neo geo, un album de Ryūichi Sakamoto ;
Neo-Geo AES,  une console de jeu vidéo de salon créée par SNK ;
Neo-Geo MVS, un système de jeu vidéo d'arcade créé par SNK ;
Hyper Neo-Geo 64, un système de jeu vidéo d'arcade créé par SNK ;
Neo-Geo CD,  une console de jeu vidéo créée par SNK ;
Neo-Geo CDZ,  une console de jeu vidéo créée par SNK ;
Neo-Geo Pocket,  une console portable de jeu vidéo créée par SNK ;
Neo-Geo Pocket Color,  une console portable de jeu vidéo créée par SNK.